Prietl ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Prietl (* 1996), österreichischer Snowboarder
 Manuel Prietl (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Manuela Prietl, bürgerlicher Name von Renee Pornero (* 1979), österreichische Pornodarstellerin